Усть-Иши́нский сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Красногорском районе Алтайского края России.

Административный центр — село Усть-Иша.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1988 человек, в том числе 956 мужчин и 1032 женщины.

Состав сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Красногорского района Алтайского края